Това е списък на всички знаменосци на олимпийската делегация на България през годините. Знаменосците носят националния флаг на страната по време на церемонията по откриване на олимпиадата.

Източници

Вижте също 
 България на Олимпийските игри

България на олимпийските игри